Akposo bezeichnet:

 Akposo (Volk), ein afrikanisches Volk (in Togo und Ghana)
 Akposo (Sprache), eine Sprache des gleichnamigen Volkes